Пристань — ділянка берега річки чи озера і прилегла водна площа, обладнані для стоянки й обслуговування суден, посадки—висадки пасажирів, виконання перевантажувальних та інших операцій.

Пристань — село, Мінська область, Пуховицький район
 Пристань — село, Мінська область, Логойський район

Пристань — село, Артинський міський округ, Свердловська область

Пристань — село, Львівська область, Червоноградський район
 Пристань — село, Полтавська область, Хорольський район
 Пристань — село, Сумська область, Охтирська міська рада